String  kan syfta på: 
 Stringhylla – en bokhylla skapad av Nisse och Kajsa Strinning 1949

Underkläder
 Stringtrosor
 Stringkalsonger
 Stringbikini
 Stringbaddräkt
 G-string
 Stringbody
 Mikrostring
 C-string

Se även
Sträng